Aina Palmer és un grup de pop electrònic valencià. Els seus integrants són Aina Monferrer Palmer i Jordi Palau.

Trajectòria 
El grup comença amb Aina Monferrer en solitari, i Jordi Palau s'incorpora per al segon disc. El primer disc, Psicopompa (2020), tenia lletres d'Aina Monferrer, i és farcit de cites filosòfiques i sonoritats urbanes, donant naixement a un nou moviment, el «xonisme intel·lectual», que practica amb estètica kitsch i amb la influència d'Antònia Font, Senior, Beach House, Erik Satie o Los Planetas. En les seues lletres hi ha una simbiosi entre aspectes formals de la filosofia i la quotidianitat mundana on trobar la transcendentalitat.

L'any 2021, publicà Fallanca, juntament amb Jordi Palau d'Orxata Sound System, una al·legoria d'estil pop punk i folk-pop de sis temes en què s'hi pot trobar des de «Mareta», que en paraules de Monferrer és «la típica cançó de bressol valenciana», fins a l'última carta del darrer alcalde republicà de Borriana quan li acabaven de comunicar la data del seu afusellament a «Fusilao».

El 2021 van rebre un Premi Ovidi a millor lletra per «Les Ungles», la cançó amb més guitarra i influència punk del disc, i que també serví d'avançament.

El 22 de febrer de 2002 publiquen el primer disc de durada llarga, Solatge. Respecte al disc anterior es perd la guitarra i es passa a sons completament elèctrics. Pel que fa a les referències, s'inclouen samplers de la veu de Concha Piquer, la retransmissió de Paco Nadal de la Final de l'Individual del 1995 amb Genovés contra Álvaro, l’himne del Barça i el del PP i la cançó Flying free. Es fa una cançó amb un sermó de Sant Vicent Ferrer, es versiona l'Himne de l'Exposició, i es reivindica a la guerrillera La Pastora.

Discografia 
 Psicopompa (autoeditat, 2020)
 Fallanca (autoeditat, 2021)
 Solatge (2022)

Referències 

Grups de música valencians en català
Grups de música electrònica